Wallace Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Wallace Island (Missouri)
 Wallace Island (New Hampshire)
 Wallace Island (Oregon)
 Wallace Island (Wisconsin)

in Kanada:
 Wallace Island (British Columbia)